

Clubs brésiliens de football 
 Santa Cruz Futebol Clube basé à Recife dans l'État du Pernambouc.
 Santa Cruz Futebol Clube basé à Maceió dans l'État d'Alagoas.